Fuentelahiguera de Albatages kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fuentelahiguera de Albatages (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Fuentelahiguera de Albatages (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar